Det gamle vandtårn kan henvise til:

 Det gamle vandtårn (Gentofte) kan betyde:
 Vandtårnet på H.A. Clausens Vej
 Vandtårnet på Ræveskovsvej
 Det gamle vandtårn (Glostrup)
 Det gamle vandtårn (Horsens)
 Det gamle vandtårn (Randers)
 Det gamle vandtårn (Struer)
 Tyskland
 Det gamle vandtårn (Flensborg)